Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Lapwing :
 le  était un cotre de 10 canons lancé en 1764 et perdu en 1765 ;
 le  était un sixième rang de  canon de 28 canons lancé en 1785. Il a été utilisé pour le service portuaire à partir de 1813 et a été démantelé en 1828 ;
 le  était un brick de 6 canons de la classe Cherokee lancé en 1825, utilisé comme brise-lames à partir de 1845 et vendu en 1861 ;
 le  était un navire armé à hélice en bois de classe Vigilant lancé en 1856 et vendu en 1864 ;
 le  était un navire armé à hélice en bois de classe Plover lancé en 1867 et vendu en 1885 ;
 le  était une canonnière à hélice en composite de classe Redbreast lancée en 1889 et vendue en 1910 ;
 le  était un destroyer de  lancé en 1911 et vendu pour démolition en 1921 ;
 le  était un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1943 et coulé par un sous-marin en 1945 ;

Lapwing